Kopfer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kopfer (* 1970), österreichischer Fußballspieler
 Wilhelm Kopfer (1813–1887), deutscher Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Köpfer